

Населені пункти та їхні частини
 Романово — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Романово — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Романово — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Романово — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Романово — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Романово — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Романово — частина міста Короново в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Романово — частина села Кольонія-Обровська в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Романово — частина села Ридзево в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Романово — частина села Кшеменево в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Романово — частина села Сокольники в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Романово — колонія в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства

Романово — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Романово — село, Косіхинський район, Алтайський край
 Романово — село, Панкрушихинський район, Алтайський край
 Романово — село, Романовський район, Алтайський край
 Романово — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Романово — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Романово — село, Сосьвинський міський округ, Свердловська область
 Романово — село, Усть-Пристанський район, Алтайський край

Див. також 
 Большероманово
 Русавкино-Романово

Примітки